А1 Етнікі 2006—2007 — 67-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Результати

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2007
‎Греція
Греція
2006 у грецькому спорті
2007 у грецькому спорті